Сеси́лия Ни́на Каве́ндиш-Бенти́нк, графи́ня Стра́тмор и Ки́нгхорн (; 11 сентября 1862 года, Лондон — 23 июня 1938 года, там же) — английская аристократка из рода Бентинков, мать Элизабет Боуз-Лайон («королевы-матери»), бабушка и крёстная королевы Елизаветы II.

Биография 
Сесилия родилась 11 сентября 1862 года в лондонском районе Белгравия и была старшей из трёх дочерей Чарльза Уильяма Фредерика Кавендиша-Бентинка и его второй жены .

16 июля 1881 года в  Сесилия вышла замуж за шотландского дворянина Клода Джорджа Боуз-Лайона (1855—1944). После смерти отца 16 февраля 1904 года муж Сесилии унаследовал графский титул и обширные владения в Шотландии и Англии; сама же Сесилия стала графиней Стратмор и Кингхорн.

Сесилия была общительной и опытной хозяйкой, исключительно хорошо игравшей на фортепиано. В хозяйстве Сесилия предпочитала тщательный и практичный подход, вместе с тем ей было не чуждо прекрасное: в Глэмисе графиня была ответственна за проект итальянского сада. Сесилия была глубоко религиозна, страстно любила садоводство и вышивание, и предпочитала тихую семейную жизнь.

В ходе Первой мировой войны замок Глэмис служил госпиталем для реабилитации раненых, в котором Сесилия принимала активное участие, пока не заболела раком и не ушла на покой. В октябре 1921 года графиня подверглась гистерэктомии, и к маю 1922 года пошла на поправку. В январе 1923 года Сесилия отпраздновала помолвку младшей дочери, Елизаветы, с сыном короля Георга V, принцем Альбертом, герцогом Йоркским, позже королём Георгом VI. Когда репортёры попросили Сесилию сфотографироваться во время кризиса отречения Эдуарда VIII, она отказалась, сказав, что не стоит тратить на неё фотографии.

Сесилия перенесла инфаркт в апреле 1938 года во время свадьбы её внучки  и Томаса, виконта Энсона. Спустя 8 недель она умерла в возрасте 75 лет в Лондоне в особняке Камберленд на Брайнстон-стрит. Она пережила 4 из своих 10 детей. Погребена 27 июня 1938 года в замке Глэмис.

Брак и дети 
В браке с Клодом Джорджем родилось десять детей:

 Вайолет Гиацинт (1882—1893) — умерла от дифтерии в возрасте 11 лет. Она никогда не носила титул Леди (носила почётный титул достопочтенная), потому что умерла ещё до того, как её отец унаследовал графство.
  (1883—1961) — была замужем за , 16-м , от которого родила пятерых детей.
  (1884—1949) — 15-й граф Стратмор и Кингхорн; был женат на леди Дороти Осборн, третьей дочери , 10-го герцога Лидса, и леди Кэтрин Фрэнсис Лэмбтон, от которой имел четверых детей.
  (1886—1930) — был женат на достопочтенной Фенелле Хепбёрн-Стюарт-Форбс-Трефьюсис, младшей дочери , 21-го барона Клинтона, и леди Джейн Макдоннелл, от которой имел пятерых детей.
 Александр Фрэнсис (1887—1911) — умер во сне от опухоли основания головного мозга в возрасте 24 лет. Не женат, детей не имел.
 Фергюс (1889—1915) — был женат на леди Кристине Доусон-Дэймер, дочери Джорджа Генри Сеймура Лайонела Доусон-Дамера, 5-го графа Портарлингтона, от которой имел дочь Розмари Луизу.
  (1890—1967) — была замужем за , 4-м графом Гренвиль, от которого родила сына и дочь.
 Майкл Клод Гамильтон (1893—1953) — был женат на Элизабет Маргарет Катор, дочери Джона Катора и Мод Адейн, от которой имел четверых детей.
 Елизавета Ангела Маргарет (1900—2002) — была замужем за королём Великобритании Георгом VI, от которого родила двух дочерей — будущую королеву Елизавету II и принцессу Маргарет.
  (1902—1961) — был женат на Рэйчел Полин Спенсер Клэй, дочери достопочтенного Герберта Генри Спенсер Клэя и достопочтенной Полин Астор, от которой имел сына и дочь.

Титулы 
 11 сентября 1862 — 16 июля 1881: Мисс Сессилия Кавендиш-Бентинк
 16 июля 1881 — 16 февраля 1904: Леди Глэмис
 16 февраля 1904 — 27 июня 1938: Достопочтенная графиня Стратмор и Кингхорн

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Семья Бентинк